Биллингхёрст, Би́ллингхерст () — английская фамилия.

 Биллингхёрст, Гильермо (1851—1915) — перуанский политик, президент Перу в 1912—1914 годах.
 Биллингхёрст, Роза Мэй (1875—1953) — британская суфражистка.

Примечания